Luís Martins est un nom porté par :

 Luís Carlos Martins Pena (1815-1848), dramaturge brésilien.
 Luís Martins Lamas Martins (1963-), entraîneur de football portugais.
 Luís Martins de Sousa Dantas (1876-1954), diplomate brésilien.
 Luís Carlos Ramos Martins (1992-), joueur de football portugais.
 Luís José Martins (1978-), musicien portugais.
 Tiago Luís Martins (1989-), joueur de football brésilien.